Eger város, Heves megye
Egerpuszta, Somogy megye
Egeripuszta, 1958-tól Kislapás része
Cheb csehországi város német neve
 Eger, napilap 1894–1944 között
Lásd még: Egerszeg (egyértelműsítő lap)

Vízfolyások
a csehországi Ohře folyó német neve
a svábföldi Wörnitz oldalága

Lásd még: Eger-patak (egyértelműsítő lap)